E-Paper bezeichnet:
 elektronisches Papier, ein papierartiges Anzeigemedium
 elektronische Zeitung
 elektronische Zeitschrift
 eine ausschließlich in elektronischer Form veröffentlichte Publikation (z. B.: Wissenschaftliche Arbeit, Artikel, Arbeitshilfe)

EPAPER